Acatempa kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de San José Acatempa, kommun, 
 San José Acatempa, kommunhuvudort, Departamento de Jutiapa,

Mexiko 

 Acatempan, ort, Guerrero, Teloloapan, 
 Acatempa, Tixtla de Guerrero, ort, Guerrero,